A 2014-es Mexikó-rali (hivatalosan: 27° Rally Guanajuato México) volt a 2014-es rali-világbajnokság harmadik versenye. Március 6. és 9. között került megrendezésre, 22 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 399,93 kilométert tett ki. A 26 indulóból 23 ért célba.

Szakaszok

Szuperspeciál (Power Stage)

Végeredmény 

Megjegyzés
WRC - Bejegyzett gyártók, jogosultak konstruktőri pontokra
WRC - Nincsenek bejegyezve gyártóként, ezért nem jogosultak konstruktőri pontokra

Külső hivatkozások 
A verseny hivatalos honlapja
Eredmények az ewrc-results.com honlapon

Mexikó
Mexikó sportélete